

Geografia 
 Laz – località vicino Nikšić (Montenegro)
 Laz – comune del Finistère (Francia)
 Laz – località del comune di Săsciori nella distretto di Alba (Romania)
 Laz – località del comune di Vințu de Jos nel distretto di Alba (Romania)
 Laz – località del comune di Dezna nella distretto di Arad (Romania)
 Laž – fiume della repubblica di Mari El (Russia)
 Láz – nome di due diversi comuni della Repubblica Ceca

Sigle 
 L’vivs’ky Avtomobil’ny Zavod – produttore di autobus ucraino

Codici 
 LAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bom Jesus da Lapa (Brasile)
 LAZ – codice vettore ICAO di Balkan Bulgarian Airlines
 laz – codice ISO 639-3 della lingua aribwatsa
 LAZ – sigla della regione Lazio (Italia)

Altro 
 Laz (popolo), gruppo etnico di Turchia e Georgia
 Lingua laz, lingua caucasica del gruppo etnico Laz